EuroCity, abreviado em EC é um serviço de comboios internacionais da rede europeia, contrariamente aos InterCity (IC) que se limitam a circular dentro do país.A sigla EC aparece junto dos painéis horários para definir o tipo de comboio

Os EuroCity vieram substituir o Trans Europ Express (TEE) a partir de 1987. Com a entrada do acordo de Schengen, os passaportes eram controlados antes de se tomar o combóio, os eventuais controlos são feitos durante o trajecto.

Critérios
Os EC devem obedecer às seguintes regras:
 devem passar pelo menos em dois países;
 carruagem com ar-condicionado;
 para só nas cidades principais;
 paragem de 5 minutos;
 sem carruagem restaurante mas unicamente um serviço de pequena restauração;
 pessoal tem de falar pelo menos duas línguas e a segunda pode ser Alemão, Francês ou Inglês;
 velocidade média de 90 km/h.

Lista

Ver também
 TEE

Comboios de alta velocidade
Transportes da Europa